Tătulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tătulești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Tătulești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău